Лос Тепамес има више значења:

 Лос Тепамес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Тепамес (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепамес (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тепамес, Лос Тепамитос (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику